Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont (1568-1639) – nobile e statista del Regno di Spagna e del vicereame di Napoli, V duca d'Alba
 Antonio Álvarez de Toledo y Enríquez de Ribera (1615-1690) – nobile spagnolo, VII duca d'Alba
 Antonio Álvarez de Toledo y Fernández de Velasco  (1627-1701) – nobile spagnolo, VIII duca d'Alba
 Antonio Álvarez de Toledo y Guzmán (1669-1711) – nobile e diplomatico spagnolo, IX duca d'Alba
 Antonio Álvarez de Toledo y Pérez de Guzmán el Bueno (1716-1773) – nobile spagnolo, X marchese di Villafranca del Bierzo